Пасто () — город на севере Венгрии, в медье Ноград.

Население города Пасто по данным на 2001 год — 10 279 человек.

История 
В 1929 году в Пасто жили 120 еврейских семей.

Население

Города-побратимы

Примечания 

Города Венгрии